Isarsteg steht für:

 Isarsteg Ismaning
 Isarsteg Nord
 Isarsteg Unterföhring
 Dietersheimer Isarsteg
Siehe auch:
 Isarbrücke